Ву́лиця Кру́пської — назва вулиць у деяких населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.

Вулиця Крупської — вулиця в с. Видерта
 Вулиця Крупської — вулиця в с. Крупське
 Вулиця Крупської — вулиця в с. Нирків
 Вулиця Крупської — вулиця в с. Нова Долина
 Вулиця Крупської — вулиця в м. Попасна
 Вулиця Крупської — вулиця в с. Станіславчик
 Вулиця Крупської — вулиця в с. Шилівці

Перейменовані вулиці:
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Княгині Ольги у місті Авдіївка.
 Вулиця Крупської — колишня назва Вербної вулиці у місті Бахмут.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Василя Єрешка у місті Баштанка.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Януша Тишкевича у місті Бердичів.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Січових Стрільців у місті Бердянськ.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Дніпрової Чайки у місті Берислав.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Бершадь.
 Вулиця Крупської — колишня назва Весняної вулиці у смт Билбасівка.
 Вулиця Крупської — колишня назва Запорізької вулиці у місті Білгород-Дністровський.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Володимира Гнатуші у смт Більмак.
 Вулиця Крупської — колишня назва Слобожанської вулиці у місті Богодухів.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Надії у місті Боярка.
 Вулиця Крупської — колишня назва Михайлівської вулиці у смт Васильківка.
 Вулиця Крупської — колишня назва Спаської вулиці у місті Ватутіне.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Михайлівської в смт Велика Димерка.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Лесі Українки у смт Велика Писарівка.
 Вулиця Крупської — колишня назва Вишневої вулиці у смт Великодолинське.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Княгині Ольги у місті Верхівцеве.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Бутенка у місті Верхньодніпровськ.
 Вулиця Крупської — колишня назва Санаторної вулиці у смт Високий.
 Вулиця Крупської — колишня назва Зеленої вулиці у місті Вільнянськ.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Академіка Буняковського у місті Вінниця.
 Вулиця Крупської — колишня назва Київської вулиці у місті Вовчанськ.
 Вулиця Крупської — колишня назва Солов'їної вулиці у місті Вознесенськ.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Надії у місті Волноваха.
 Вулиця Крупської — колишня назва Яблунської вулиці у смт Ворзель.
 Вулиця Крупської — колишня назва Селянської вулиці у смт Врадіївка.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Бороховича у місті Гадяч.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Надії у місті Гірник.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Глухів.
 Вулиця Крупської — колишня назва Щасливої вулиці у смт Голованівськ.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Братів Петрух у місті Городище.
 Вулиця Крупської — колишня назва Локомотивної вулиці у місті Гребінка.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Злагоди у смт Гришківці.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Корфа у місті Гуляйполе.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Івана Франка у смт Диканька.
 Вулиця Крупської — колишня назва Баллінської вулиці у місті Дніпро.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Миру у місті Добропілля.
 Вулиця Крупської — колишня назва Вишневої вулиці у місті Дружба.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Остапа Вишні у місті Дружківка.
 Вулиця Крупської — колишня назва Соборної вулиці у смт Есхар.
 Вулиця Крупської — колишня назва Радісної вулиці у смт Єланець.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Олени Теліги у місті Жашків.
 Вулиця Крупської — колишня назва Ялинкової вулиці у місті Запоріжжя.
 Вулиця Крупської — колишня назва Долинної вулиці у місті Зміїв.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Соломії Крушельницької у місті Знам'янка.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Григорія Якомлєва у місті Ізмаїл.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Миротворців у місті Ізюм.
 Вулиця Крупської — колишня назва Скадовської вулиці у смт Каланчак.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Полтавського Полку у місті Карлівка.
 Вулиця Крупської — колишня назва Шкільної вулиці у місті Каховка.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Павла Чубинського у місті Київ.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Павла Волявського у місті Кобеляки.
 Вулиця Крупської — колишня назва Музейної вулиці у місті Коростень.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля у місті Коростишів.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Князя Олександра Вишневецького у місті Корсунь-Шевченківський.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Лятуринської у місті Костопіль.
 Вулиця Крупської — колишня назва Охтирської вулиці у смт Котельва.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Михайла Вербицького у місті Краматорськ.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Кобзаря у місті Красногорівка.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Соломії Крушельницької у місті Кременчук.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Лесі Українки у місті Кремінна.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Соломії Крушельницької у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Крупської — колишня назва Історичної вулиці у місті Курахове.
 Вулиця Крупської — колишня назва Студентської вулиці у місті Лиман.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Сєверова у місті Лисичанськ.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Івана Герасимова у місті Лозова.
 Вулиця Крупської — колишня назва Виноградної вулиці у місті Лохвиця.
 Вулиця Крупської — колишня назва Братської вулиці у місті Лубни.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Юрія Бобрицького у місті Люботин.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Михайла Грищенка у місті Малин.
 Вулиця Крупської — колишня назва Виноградної вулиці у смт Маневичі.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Івана Алексєєва у місті Мелітополь.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Хліборобів у місті Марганець.
 Вулиця Крупської — колишня назва Вільної вулиці у смт Межова.
 Вулиця Крупської — колишня назва Виноградної вулиці у місті Мена.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Микитенка у місті Миколаїв.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Грушевського у місті Мирноград.
 Вулиця Крупської — колишня назва Кам'янецької вулиці у смт Миропіль.
 Вулиця Крупської — колишня назва Дзвонарної вулиці у місті Немирів.
 Вулиця Крупської — колишня назва Поромної вулиці у місті Нікополь.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Освіти у смт Нова Борова.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Котляревського у смт Нова Водолага.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Хліборобів у місті Нова Одеса.
 Вулиця Крупської — колишня назва Різдвяної вулиці у місті Новгород-Сіверський.
 Вулиця Крупської — колишня назва Січової вулиці у смт Нововоронцовка.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Олексія Проценка у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Кобзаря у місті Новогродівка.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Григорія Бораковського у місті Новомосковськ.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Надії у смт Новопокровка.
 Вулиця Крупської — колишня назва Паркової вулиці у місті Новоселиця.
 Вулиця Крупської — колишня назва Квітневої вулиці у місті Обухів.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Семена Крупника у місті Одеса.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Олександра Довженка у смт Окни.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у смт Олександрівка.
 Вулиця Крупської — колишня назва Виноградної вулиці у місті Олександрія.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Олександра Твердохлібова у місті Охтирка.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Надії у місті Первомайськ.
 Вулиця Крупської — колишня назва Хлібної вулиці у місті Первомайський.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Віктора Авраменка у місті Переяслав-Хмельницький.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Василя Григоровича у місті Пирятин.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Надії у смт Пісочин.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Сковороди у смт Піщанка.
 Вулиця Крупської — колишня назва Горіхової вулиці у місті Подільськ.
 Вулиця Крупської — колишня назва Народної вулиці у місті Покровськ.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Лесі Українки у місті Пологи.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Кобилянської у місті Помічна.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Ролана Бикова у місті Радомишль.
 Вулиця Крупської — колишня назва Ріпкинської вулиці у смт Радуль.
 Вулиця Крупської — колишня назва Лісової вулиці у смт Райгородок.
 Вулиця Крупської — колишня назва Вишневої вулиці у місті Родинське.
 Вулиця Крупської — колишня назва Успенської вулиці у місті Роздільна.
 Вулиця Крупської — колишня назва Западинської вулиці у місті Ромни.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Енергетиків у місті Рубіжне.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Миру у місті Сватове.
 Вулиця Крупської — колишня назва Терещенської вулиці у смт Свеса.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у місті Світловодськ.
 Вулиця Крупської — колишня назва Затишної вулиці у смт Семенівка.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Енергетиків у місті Синельникове.
 Вулиця Крупської — колишня назва Лугової вулиці у місті Сіверськ.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Надії Світличної у місті Сміла.
 Вулиця Крупської — колишня назва Паркової вулиці у місті Снігурівка.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у місті Сновськ.
 Вулиця Крупської — колишня назва Річної вулиці у місті Соледар.
 Вулиця Крупської — колишня назва Затишної вулиці у смт Станиця Луганська.
 Вулиця Крупської — колишня назва Світлої вулиці у смт Старий Крим.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Сосюри у місті Старобільськ.
 Вулиця Крупської — колишня назва Новоміської вулиці у місті Старокостянтинів.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Андрія Реути у місті Суми.
 Вулиця Крупської — колишня назва Гірської вулиці у місті Тальне.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Глибічок у місті Тараща.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Надії у місті Тетіїв.
 Вулиця Крупської — колишня назва Абрикосової вулиці у місті Токмак.
 Вулиця Крупської — колишня назва Фабричної вулиці у місті Торецьк.
 Вулиця Крупської — колишня назва Виноградної вулиці у смт Троїцьке.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Княгині Ольги у смт Турбів.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Злагоди у місті Умань.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Драгоманова у місті Фастів.
 Вулиця Крупської — колишня назва Самсонівської вулиці у місті Харків.
 Набережна Крупської — колишня назва Сабурівської набережної у місті Харків.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Озерної в Хмільнику.
 Вулиця Крупської — колишня назва Східної вулиці у смт Хорошів.
 Вулиця Крупської — колишня назва Народної вулиці у місті Часів Яр.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Володимира Ложешнікова у місті Черкаси.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Андрія Мовчана у місті Чернігів.
 Вулиця Крупської — колишня назва Медової вулиці у місті Чугуїв.
 Вулиця Крупської — колишня назва вулиці Андрія Молодики у місті Шепетівка.
 Вулиця Крупської — колишня назва Європейської вулиці у місті Шпола.

Вулиця Крупської — вулиця у місті Москва.
 Вулиця Крупської — вулиця у місті Санкт-Петербург.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок